Халапа () — муниципалитет в Мексике, в штате Табаско, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Jalapa с языка науатль можно перевести как: песчаная отмель.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 2,4 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Бенито-Гонсалес находится на высоте 45 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Табаско: на севере с Сентро, на востоке с Макуспаной, на юге с Такотальпой, и на западе с Теапой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 64 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 42,8 %;
 промышленность и строительство — 15,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 40,2 %;
 безработные — 1,9 %.

Муниципалитет производит основные сельскохозяйственные культуры — кукурузу, рис, сорго, а также фрукты.

Животноводство также является важной статьёй дохода муниципалитета. Согласно статистическим данным в 1997 году здесь содержалось 57 тыс. голов крупного рогатого скота,  свиней, 1854 овцы и 5702 лошади, а также  домашних птиц.

Существуют небольшие фабрики по производству сыров, пасты чили, изделий из кожи. В последнее время очень быстро развивается отрасль по производству пальмового масла.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,1 %;
 водоснабжение: 69,1 %;
 водоотведение: 96,4 %.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско